Anderson County er namet på counties i USA
 Anderson County, Kansas
 Anderson County, Kentucky
 Anderson County, South Carolina
 Anderson County, Tennessee
 Anderson County, Texas